Naselja u Srbiji:
 Rogača (Sopot, Srbija), naselje u sastavu općine Sopot
 Rogača (Lučani, Srbija), naselje u sastavu općine Lučani